Dawson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dawson Township (Illinois)
 Dawson Township (Iowa)
 Dawson Township (Missouri)
 Dawson Township (Dewey County, Oklahoma)
 Dawson Township (Tulsa County, Oklahoma)